Gerums socken kan syfta på:

 Gerums socken, en socken på Gotland
 Västra Gerums socken, en socken i Västergötland
 Östra Gerums socken, en socken i Västergötland